Mads Schaarup (né le  à Herning) est un joueur de hockey sur glace danois.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2003 avec les Herning Blue Fox dans l'AL-Bank ligaen.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Herning Blue Fox || Eliteserien ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen ||8 ||0 ||1 ||1 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || Herning Blue Fox 2 || 1. Division ||22 ||3 ||9 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen ||10 ||0 ||0 ||0 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Herning Blue Fox 2 || 1. Division ||18 ||0 ||10 ||10 ||22 ||7 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|2006-2007 || SønderjyskE Ishockey || AL-Bank ligaen ||35 ||0 ||3 ||3 ||28 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007 || Vojens IK || 1. Division ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || SønderjyskE Ishockey || AL-Bank ligaen ||44 ||2 ||3 ||5 ||30 ||13 ||0 ||0 ||0 ||29
|-
|2008-2009 || SønderjyskE Ishockey || AL-Bank ligaen ||44 ||0 ||3 ||3 ||28 ||16 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2008-2009 || Vojens IK || 1. Division ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || SønderjyskE Ishockey || AL-Bank ligaen ||36 ||1 ||1 ||2 ||34 ||11 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2010-2011 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||30 ||0 ||4 ||4 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||40 ||1 ||11 ||12 ||32 ||15 ||0 ||4 ||4 ||12
|-
|2012-2013 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||39 ||0 ||3 ||3 ||37 ||14 ||1 ||0 ||1 ||28
|-
|2013-2014 || Odense IK || Metal Ligaen ||40 ||1 ||7 ||8 ||51 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2014-2015 || Odense IK || Metal Ligaen || 36 || 1 || 4 || 5 || 32 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2015-2016 || Odense IK || Metal Ligaen || 45 || 0 || 8 || 8 || 14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2016-2017 || Odense IK || Metal Ligaen || 39 || 1 || 5 || 6 || 37 || 11 || 0 || 0 || 0 || 2 	
|-
|2017-2018 || Odense IK || Metal Ligaen || 50 || 1 || 6 || 7 || 47 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 	
|-
|2018-2019 || Odense IK || Metal Ligaen || 37 || 1 || 8 || 9 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Herning
Joueur international danois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Odense IK
Joueur du Herning IK
Joueur du SønderjyskE Ishockey